LQ peut faire référence à :
 Bosnie-Herzégovine, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéroports,
 Argentine, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs,
 Commande LQ,

Code